Ringe (Allemagne)
Ringe (Danemark)

 Donald A. Ringe (c. 1955), linguiste et indo-européiste américain.